Le vol USAir 1493 est une catastrophe aérienne qui a eu lieu le  à l'aéroport international de Los Angeles, 34 personnes périssent.

Le Boeing 737-300 en phase d’atterrissage percute sur la piste un Fairchild Metroliner, tous les occupants du Fairchild et 22 du Boeing meurent, mais 67 personnes survivent momentanément à la collision.

L'enquête 

L'enquête a démontré que les deux appareils avaient strictement suivi les ordres de la tour, par conséquent l'accident est de la responsabilité du personnel chargé de guider les avions. En l'occurrence, il s'agissait de Robin Lee Wascher qui a témoigné devant le NTSB et a accepté le blâme pour avoir causé l'écrasement. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une bombe avant de se rendre compte que les deux avions venaient de se percuter. Elle a ensuite expliqué avoir confondu le Skywest avec un autre avion qui était plus loin mettant en cause des reflets lumineux dans les fenêtres de la tour de contrôle. Cependant la FAA a également recommandé des modifications dans la gestion des décollages et atterrissages à l'aéroport de Los Angeles.

Médias 
L'accident a fait l'objet d'un épisode dans la série télé Air Crash nommé « Sauvés de justesse » (saison 9 - épisode 4).

Articles connexes 
 Autres collisions aériennes s'étant produites au sol
 Collision aérienne de Tenerife
 Collision au sol de Détroit
 Accident de Linate
 Collision au sol de Madrid

USAir 1493
USAir 1493
USAir 1493
USAir 1493
USAir 1493
1991 en Californie
Février 1991
Histoire de Los Angeles